Lanik ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Lanik (1915–1993), österreichischer Politiker (SPÖ) 
 Tina Lanik (* 1974), deutsche Theaterregisseurin

Siehe auch:
 Lanig